Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2004 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 6 по 9 февраля в Мехико (Мексика) в группе А и с 5 по 8 марта в Сараеве (Босния и Герцеговина) в группе В. 

Команды, занявшие первые места в группах, получили право играть во втором дивизионе 2004 года.

Итоги 
Группа A
  Сборная Австралии вышла во второй дивизион.

Группа B
  Сборная Исландии вышла во второй дивизион.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 8 национальных команд — три из Европы, по две из Океании и Азии и одна из Северной Америки. Сборные Австралии, Мексики, Китая, Новой Зеландии и Боснии и Герцеговины дебютировали в турнире. Сборная Исландии участвует впервые. Команда дебютировала в классификационном турнире третьего дивизиона в 2001 году. Сборная Израиля пришла из третьего дивизиона 2001 года, а сборная Турции пришла  с прошлогоднего турнира третьего дивизиона.

Группа А

Группа B

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC-6).

Группа В 
Сборная Израиля победила сборную Боснии и Герцеговины со счётом 9:1, а сборную Исландии со счётом 5:4. Израильтянам в обоих матчах было засчитано техническое поражение, из-за того, что выставил на поле трех израильско-канадцев (Зива Зукиара, Аарона Зимнера и Майкла Любински), не доказав, что они выполнили требования для игроков с двойным гражданством, а именно играли два года подряд в чемпионате страны, цвета которой они носят.

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
Хоккей
Ю*3
Т
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Мексике
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Боснии и Герцеговине
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей